Superproducción puede referirse a:
Producción cinematográfica de gran presupuesto, propia de los estudios de Hollywood; en inglés blockbuster -:en:Blockbuster (entertainment)-
Sobreproducción